LQ steht für:
 Letter Quality, eine Qualitätsstufe beim Drucken, speziell bei Nadeldruckern
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Argentinien
 Likelihood-Quotienten-Test, einen statistischen Test
 Limited Quantities, einen Begriff aus dem Gefahrgut-Recht
 Linear-Quadratischer Regler, einen Zustandsregler
 Lunar quadrangles 01–30 (dt. „Lunare Quadrangle“), Bezeichnung der 30 Quadrangle (Kartografie) der 1:2,500,000-Mondkarte des United States Geological Survey
 Lanmei Airlines (IATA-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

Abkürzung